Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Betty Stöve 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (campionesse)
 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (finale)

 Greer Stevens /  Virginia Wade (primo turno)
 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1980